Трюггви:

 Трюггви Олафссон (ум. 934) — норвежский конунг, сын короля Харальда I.
 Трюггви Претендент (ум. 1033) — викинг, претендент на норвежский престол, возможно, сын короля Олафа I.

См. также 
 Триггви